Tupá, gemeente in Slowakije
 Synoniem van het plantengeslacht Lobelia

 Tupã (doorverwijspagina), Zuid-Amerika